Cet article présente le guide des épisodes de la quatrième saison de la série télévisée française .

Distribution

Acteurs principaux 

 Simon Astier : John « Bouclier Man » : chef et guide spirituel des H
 Charles Clément : Eraste « Hurleur », second de John et membre des H
 Nathalie Roussel : Jane « Polymorphe », mère de John, disciple d'Hypnos et membre des H
 Jennie-Anne Walker : Claudine, sœur jumelle de John et membre des H
 Émilie Arthapignet : Éléna, femme de John et membre des H
 Étienne Fague : Mique « Réception » : homme-bête au service des H
 Gérard Darier : Stève « Brasier » : esclave au service des H
 Agnès Boury : Mary « Renaissance » : esclave au service des H
 Sébastien Lalanne : Doug « Sérum » : prisonnier de la prison de Ciment Island
 François Podetti : Burt « Acid Man » : prisonnier de la prison de Ciment Island
 Arnaud Joyet : Stan « Mental » : prisonnier de la prison de Ciment Island
 Arnaud Tsamere : Karin « Captain Sports Extrêmes », prisonnier de la prison de Ciment Island
 François Frapier : Kyle, prisonnier de la prison de Ciment Island
 Hubert Saint-Macary : Matthew Hoodwink, maire de Montréal et patron d'Hero Corp
 Philippe Noël : Cécil, « Captain Transformation » : second de Matthew Hoodwink
 Lionnel Astier : Neil Mac Kormack « Infusion », ancien patron de l'agence Hero Corp
 Aurore Pourteyron : Jennifer : sirène, fille adoptive de Matthew Hoodwink et prisonnière de ce dernier
 Josée Drevon : Mégane, mère de Jennifer, femme de Matthew Hoodwink et prisonnière de ce dernier
 Stéphanette Martelet : Miss Moore, ancienne assistante de Neil Mac Kormak prisonnière de Matthew Hoodwink

Acteurs récurrents et invités 
Juliette Plumecocq-Mech : Iancu, le dernier descendant d'Hypnos, le plus grand chef des H
Muranyi Kovacs : Grina, disciple de Iancu et membre des H
Stéphane Gourdon : Clint « Poison-Man », un prisonnier de la prison de Ciment Island
Stéphan Wojtowicz : Bishop, le directeur de la prison de Ciment Island
Michel Courtemanche : Benedict « Captain Canada », chef du gang des Supers et prisonnier de la prison de Ciment Island
Fred Scotlande : Snake, chef du gang des hommes-lézards, prisonnier de la prison de Ciment Island
Davy Mourier : Croc, un prisonnier de la prison de Ciment Island
Quentin Baillot : Le Fallon, un prisonnier de la prison de Ciment Island et petit fils de l'architecte de la prison
Jean Lescot : Clarence Mac Kormak : descendant de Neil Mac Kormack
Antoine Cholet : Duco, scientifique au service d'Hoodwink responsable du projet Surhomme
 Jonathan Cohen : Julien, « le Chevalier Masqué et en Costume » : prétendu super-héros au service d'Hoodwink
 Patrick Vo : Jean Micheng, « Sát Thú Bóng » : chef des super-héros au service d'Hoodwick
 Oldelaf : Jean-Marc, « Invisiblor » : super-héros au service d'Hoodwink
Pascal Demolon : le Gouverneur Jack Distinct
 Jacques Ville : John senior « Rock Head », père décédé de John
Tété : Le chanteur du rêve de John
 Disiz : Guy, « Captain Trois-Rivières », ancien assistant de Captain Canada, devenu moine
 Alban Lenoir : Klaus, « Force Mustang », disciple de Captain Trois-Rivières
 Antoine Gouy : L'homme HC

Épisodes

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode 12

Épisode 13

Épisode 14

Épisode 15

Épisode 16

Épisode 17

Épisode 18

Épisode 19

Références 

 4